Билл Линхард (, ) — американский баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, олимпийский чемпион.

Биография 
Билл Линхард играл в команде «Канзас Джейхокс», которая выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта в 1952 году. После окончания колледжа очень мало играл в баскетбол. Вернувшись с Олимпийских игр вступил в ряды ВВС США и играл в баскетбол в течение двух лет службы. Затем он ушёл из баскетбола и стал успешным банкиром в Канзасе.

Скончался 8 февраля 2022 года.

Примечания 

Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1952 года